New Love – album di Allison Weiss del 2015
New Love – singolo dei Silk City del 2021